DXA steht für
 Directory Exchange Agent
 Dual-Röntgen-Absorptiometrie (engl. Dual-energy X-ray absorptiometry), das gängigste, etablierte Verfahren zur Bestimmung der Knochendichte zur Abklärung einer Osteoporose
 Les Deux Alpes in Frankreich – Internationaler Flughafencode

DXA